

Hagionyme chrétien 

 Émile de Carthage (mort en 250), ou Émile d'Afrique, martyr à Carthage ;
 Émile de Cordoue (mort en 852), martyr à Cordoue ;
 Émile Recchia (1888-1969), religieux, juste parmi les nations, vénérable italien.

Patronyme 

 Henri Émile (1943-), footballeur et entraineur français.

Prénoms

Toponyme 

 Saint-Émile-de-Suffolk, municipalité québécoise de l'Outaouais ;
 Saint-Émile, quartier québécois de la ville de Québec.

Personnage de fiction 

 Émile Blondet, personnage récurrent de la Comédie humaine d'Honoré de Balzac.

Titres 

 Émile ou De l'éducation (1762), ouvrage de Jean-Jacques Rousseau ;
 Émile et les Détectives (1929), jeunesse d’Erich Kästner.

Prénom masculin
Prénom français